Die evangelisch-reformierte Noorderkerk ist eine 1620 bis 1623 erbaute Kirche an der Prinsengracht in Amsterdam. Der Bau wurde unter dem Architekten Hendrick de Keyser begonnen und nach dessen Tode von seinem Sohn Pieter de Keyser vollendet.

Geschichte 
Die Kirche, die einen achteckigen Grundriss hat, wurde in den Jahren 1993 bis 1998 restauriert. Die Stadt Amsterdam und der niederländische Staat hatten sich daran massiv beteiligt. Als „Gegenleistung“ wurde die Kirche auch für kulturelle Zwecke geöffnet, so finden dort heute beispielsweise Konzerte statt.

Orgel 
Die Orgel wurde 1847 bis 1849 erbaut. Das Orgelgehäuse und das Orgelwerk wurden von dem Zimmermann G. Nijhoff erbaut, unter Aufsicht des Architekten und des Orgelbauers Knipscheer. Die Orgel wurde zuletzt im Jahre 2005 von der Orgelbaufirma Flentrop umfassend restauriert und in den Ursprungszustand zurückversetzt. Das Instrument hat 27 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Trakturen sind mechanisch.

 Koppeln: II/I, I/P

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (niederländisch/ englisch)
 Informationen zur Noorderkerk

Kirchengebäude in Amsterdam
Amsterdam
Erbaut in den 1620er Jahren
Rijksmonument in Amsterdam
Amsterdam
Denkmalgeschütztes Bauwerk in Amsterdam
Amsterdam, Noorderkerk
Amsterdam
Renaissancebauwerk in den Niederlanden
Amsterdamer Grachtengürtel
Zentralbau im Königreich der Niederlande
Amsterdam